Mare Nostrum — латинский термин, обозначающий Средиземное море
 Цивилизация Mare Nostrum — настольная игра от Сержа Лаже
 Mare Nostrum (альбом) — альбом итальянской металл-группы Stormlord
 Mare Nostrum (плавание) — серия из 3-4 заплывов, проходящих ранним летом на побережье Лазурного берега
 Mare Nostrum (программа) — программа по спасению людей, которую ввела Италия после октября 2013 года